Неклюдовка — деревня в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Жадовского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Елшанка в 26 километрах к западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 136 километров.

Часовой пояс

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённого Павловского сельсовета.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в деревне было 49 дворов, проживало 249 жителей. Население деревни в 1996 году — 19 человек.

Инфраструктура 
В деревне расположена всего одна улица: Зелёная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района